Дисквалификация (от дис- и квалификация) — в спорте наказание спортсмена или команды за грубые нарушения правил соревнований или спортивной этики:
 
 Исключение спортсмена (или команды) за технические нарушения правил соревнований из квалификационного зачёта (показанные результаты, занятые места и др. не засчитываются);
 Лишение спортсмена (команды) или судьи за нарушение морально-этических норм поведения права выступать (судить) в спортивных соревнованиях на определённый срок (в отдельных случаях такая дисквалификация влечёт за собой лишение спортсмена присвоенных ему спортивных званий). В особых случаях дисквалификация может быть и пожизненной (например, в 1989 году пожизненно был дисквалифицирован вратарь сборной Чили по футболу Роберто Рохас за симуляцию травмы в отборочном матче чемпионата мира по футболу 1990 года, что привело к срыву игры. В 2001 году после принесённых Рохасом извинений дисквалификация была снята).
 Лишение спортсмена (команды) за употребление запрещённых препаратов (допинга) права выступать в спортивных соревнованиях на определённый срок (подобная дисквалификация влечёт аннулирование показанных спортсменом или командой результатов). Так, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила сборную США первого места в женской эстафете 4×400 м. на Олимпиаде 2004 года в Афинах, а золотые медали вручены россиянкам, которые тогда финишировали вторыми.

Дисквалификация может быть и условной. Решение о дисквалификации принимается спортивными клубами, обществами, федерациями, спортивными комитетами.

Примечания 

Неспортивное поведение
Спортивная терминология